Константи́новская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Константиновская улица — улица в Краснодаре.
 Константиновская улица — улица в Петергофе (Санкт-Петербург).

Украина 
 Константиновская улица — улица в Днепре.
 Константиновская улица — улица в Киеве.
 Константиновская улица — улица в Прилуках.
 Константиновская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Константиновский проспект
 Улица Константинова